Жакыпбаев:
 Жакыпбаев, Жуматай (1945—1990) — казахский поэт; член Союза писателей Казахстана.
 Жакыпбаев, Нурканат — советский и казахский актёр, режиссёр театра, сценарист, педагог, профессор.